Aceasta este lista celor 470 de comune din departamentul  Puy-de-Dôme , din Franța.

(CAC) Communauté d'agglomération Clermont Communauté, creată în 2000.
(CCHL) Communauté de communes of Haut-Livradois.

Puy-de-Dome